Furmanow ist der Name von:

 Dmitri Andrejewitsch Furmanow (1891–1926), sowjetischer Schriftsteller
 Furmanow (Stadt) (seit 1941, vormals Sereda), Stadt in der Oblast Iwanowo, Russland

Siehe auch:
 Furmaniwka
 Furmanowka
 Furmanowo